Соломинское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Кемеровская область
 Соломинское сельское поселение — входит в Топкинский район

Орловская область
 Соломинское сельское поселение — входит в Дмитровский район